Der Begriff Telefonvermittlung hat folgende Bedeutungen:
 Telefonvermittlung innerhalb einer Vermittlungsstelle
 Telefonvermittlung zwischen hörbehinderten und hörenden Menschen, siehe Relay-Dienst